Alberto Pollio (1852-1914), général italien ;
 Claudio Pollio (né en 1958), lutteur italien ;
 Gaetano Pollio (1911-1991), missionnaire catholique italien en Chine, archevêque;
 Pierre Pollio (1724-1796), maître de musique, chanoine français.

Voir aussi 
 Polio

Références